A eleição municipal de Florianópolis em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Aloísio Piazza (PMDB) que terminaria seu mandato em 1° de janeiro do ano seguinte. Mesmo nomeado, Piazza foi o primeiro prefeito de oposição ao Regime Militar na capital, após dezenove anos de domínio da ARENA/PDS.

Disputada em turno único, a eleição foi marcada pela volta, após 20 anos, do direito da população de eleger seu prefeito. Participaram um total de 6 candidatos e foi eleito o novo prefeito Edison Andrino (PMDB), derrotando Francisco de Assis (PDS).

O embate em Florianópolis foi a continuação da disputa entre PMDB e PDS, partidos esses que dominaram a política estadual desde 1964, e que em 1982 se solidificou com a eleição para governador e senador de Santa catarina, que teve a vitória de Esperidião Amin para o governo e Jorge Bornhausen para o senado.

Essa eleição também foi marcada pela aproximação de  Esperidião Amin e Leonel Brizola, que culminou com o apoio do PDT ao PDS.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Florianópolis-SC
1985
1985 em Santa Catarina